Глушако́в () — російське прізвище.

Персоналії 
 Глушаков Валерій Миколайович (1959—2017) — російський футболіст.
 Глушаков Денис Борисович (1987) — російський футболіст.

Примітки 

Російські прізвища